Деогра́сиас Пала́сиос  (, OAR, 22 мая 1901, Баньос-де-Вальдеарадос, провинция Бургос, Испания — 25 июля 1936, Мотриль, провинция Гранада, Испания) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, монах из католического монашеского ордена августинцев, мученик. Один из восьми мотрильских мучеников.

Биография 
В 1916 году, в возрасте 15 лет, вступил в монашеский орден августинцев. В 1925 году был рукоположён в священника и направлен на миссию в Бразилию и Аргентину. В 1933 году вернулся в Испанию, где исполнял свои пастырские обязанности в Гранаде. В 1936 году был переведён в монастырь, находящийся в городе Мотриль.

Начало Гражданской войны в Испании застал в приходе города Мотриль. 25.07.1936 года был насильно изгнан из монастыря и расстрелян вместе с другими мотрильскими мучениками на улице республиканской милицией.

Прославление 
7.03.1999 года был причислен к лику блаженных вместе с другими мотрильскими мучениками римским папой Иоанном Павлом II.

День памяти в Католической церкви — 5 мая.

Источник 
 L’Osservatore Romano". № 5-6 (213) 1999. Mario Agnes, ISSN 1122-7249

Ссылки 
 Биография 

Католические блаженные
Католические святые
Святые Испании
Католические миссионеры
Христианские святые XX века